Локализация може да се отнася до:

 Езикова локализация
 Локализация (икономика)